JAFI steht für:

 Jewish Agency for Israel, die offizielle Einwanderungsorganisation des Staates Israel

Jafi bezeichnet:

 Jafi (Israel), ein Ort im israelischen Nordbezirk
 Jafi (Sprache), ein kurdischer Dialekt

Jafi ist der Name folgender bekannter Personen:

 Abdullah Aref al-Jafi (1901–1986), Ministerpräsident des Libanon

Abkürzung